Да́ниел Чи Цу́и (, , род. 28 февраля 1939, уезд Баофэн, провинция Хэнань, Китай) — американский физик китайского происхождения. Занимался исследованиями в области электрических свойств тонких плёнок, микроструктуры полупроводников и физики твёрдого тела. Лауреат Нобелевской премии по физике в 1998 году (совместно с Робертом Лафлином и Хорстом Штёрмером) «за открытие новой формы квантовой жидкости с возбуждениями, имеющими дробный электрический заряд».

Член Национальной академии наук США (1987), Национальной инженерной академии США (2004), член Академии наук развивающихся стран (TWAS; 1999), иностранный член Китайской академии наук (2000).

Биография 
Среднее образование получил в Гонконге. С 1958 г. учился в США: Колледж Августина, Рок-Айленд, Иллинойс; окончил университет общества Фи-Вета-Каппа. Получил докторскую степень в Чикагском университете в 1967 г. В 1968—1982 гг. — в лаборатории электроники твердого тела в Bell Labs. С 1982 г. — профессор электротехники в Принстоне.

Основные работы по физике твёрдого тела, электрическим свойствам тонких плёнок и полупроводников. В 1982 г. открыл дробный квантовый эффект Холла при исследовании полупроводниковых гетероструктур в сильных магнитных полях при сверхнизких температурах (Нобелевская премия).

Общественная деятельность 
В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО) .

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте
 Д. Цуи.«Соотношение беспорядка и взаимодействия в двумерном электронном газе, помещённом в сильное магнитное поле». Нобелевская лекция // Успехи физических наук, том 170, выпуск 3, март 2000
 Домашняя страница Д. Цуи на сайте Принстонского университета 

Физики США
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Всемирной академии наук
Иностранные члены Китайской академии наук
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Почётные доктора Чикагского университета